Reinoso :

 Reinoso, localité dans la province de Burgos en Espagne
 Reinoso de Cerrato, localité dans la province de Palencia en Espagne

Patronyme 
 Carlos Reinoso, joueur de football chillien
 José Francisco Reinoso,  joueur de football international cubain 
 Lázaro Reinoso, lutteur cubain
 Mauricio Reinoso, arbitre équatorien de football